Los Flamencos (film), een vlaamse film
Nationaal natuurreservaat Los Flamencos